Каменоло́мни — рабочий посёлок в Ростовской области. Административный центр Октябрьского района и Каменоломненского городского поселения.

Население —  чел. ().

История 

Хутор Максимовка первоначально был приписан к Сулиновской волости. Им управлял староста. Затем рядом обосновался хутор Новогрушевский. Здесь правил атаман, назначаемый Кривянским станичным управлением. Последним был атаман Локтионов. Хутора объединились под общим названием Максимов-Новогрушевский и был организован поселковый Совет. Его первым председателем стал Иван Афанасьевич Шинкаренко. В 1942 году уже рабочий поселок Каменоломни стал районным центром. За годы Великой Отечественной войны новый райцентр подтвердил свой статус и укрепил позиции в послевоенное время. В этом большая заслуга первого секретаря РК КПСС, Героя Советского Союза Дмитрия Дмитриевича Бойко. Он находился на этой должности 18 лет. За это время были пострены многие жилые дома, магазины, библиотеки, дороги, восстановлен ДК железнодорожников. Большой вклад в становление поселка и района внесла председатель райисполкома Ухалова Евдокия Алексеевна и кавалер Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени Пичко Валерий Филиппович.

Более 200 лет назад, на берегу небольшой реки Грушевки, казак Максимов заложил хутор. Рядом с ним обосновались казаки Власов и Попов. Новые хутора получили имена своих хозяев. Это было в 1805 году.

В 1806 году здеь нашли залежи угля. Первыми углепромышленниками были представители казачьего сословия. Шли годы, угля добывали все больше и больше, на телегах вывозить его уже не успевали. И тогда правительство Войска Донского решило построить железную дорогу. Началось сооружение «угольного пути» от станций Грушевская и Аютинская через станцию Максимовская к Аксайской.

Работами руководил инженер путей сообщения, подполковник В. А. Панаев, подрядчиком выступал богатый купец из Санкт-Петербурга С. С. Поляков. Строительство длилось три года. 29 декабря 1863 года железнодорожная линия, протяженностью 66 вёрст (70 км), проходящая через казачье поселение, вошла в строй. Она дала «грушевскому углю» выход к Дону. Это событие подняло статус хутора Максимовка и ускорило его рост. По завершении строительства Юго-Восточной ветки, станция Максимовка получила статус распорядительной. Впоследствии оказалось, что на новой железной дороге имеются две станции с одинаковым названием, поэтому возникала путаница с отправлением грузов. 1 мая 1902 года по указу царя Николая II станцию Максимовскую переименовали в Каменоломни. А назвали её так потому, что в XIX веке здесь действительно добывали (ломали) много камня. Сейчас тех пещер уже нет, их засыпали, но балку так и называют до сих пор «Турбута».

Хутор Максимовка занимал территорию от теперешнего северного переезда до ручья, который впадает в реку Грушевку. Здесь находились станция, паровозное депо, водокачка. В хуторе жили железнодорожные рабочие, строители и шахтёры, крестьяне, арендовавшие земли у казаков и церкви. Здесь располагались трактир Куреннова, казённая лавка да две бакалейные лавчонки. Руководство хуторским обществом осуществлял староста, который подчинялся волостному управлению, находившемуся в Сулине.

Так вместе со становлением промышленности и железнодорожной отрасли рос и развивался хутор Максимовка, который впоследствии объединился со своим молодым соседом — Новогрушевским. А в 1933 году всё пристанционное поселение было объединено со станцией под общим названием Каменоломни.

Железнодорожный транспорт 
Согласно данным Центрального Государственного Исторического архива 9 декабря 1863 года (по старому стилю) торжественно была открыта станция «Максимовка», которая с 1 мая 1902 года была переименована в станцию «Каменоломни».

Первоначально здесь были построены пассажирский дом, в котором размещался телеграф, водокачка с водоснабжением из р. Грушевка, казарма для жилья, паровозное депо и поворотный круг для паровозов. В 1970-е годы на станции было осуществлено дальнейшее развитие станционных путей для переброски грузов, она стала распределительной.

В Гражданскую войну в основном осуществлялись перевозки шахтинского угля и сельскохозяйственной продукции. В годы Великой Отечественной войны на станции формировались эшелоны, производилась смена локомотивов. Во время немецкой оккупации были взорваны вокзал, станционные пути, уничтожены 109 стрелочных переводов и все стрелочные будки. Восстановительные работы проходили в кратчайшие сроки, начальником в то время был В. А. Киселёв.

Сегодня станция является важным стратегическим объектом, на котором производится формирование поездов и сортировка вагонов. В 1997 году произошло объединение станций линейного участка под руководством Каменоломни, а с 2003 года — это уже Каменоломнинский опорный центр управления перевозками. В него входят 12 станций Северо-Кавказской железной дороги, начиная от Новочеркасска до Сулина. Здесь работают 396 высококвалифицированных специалистов, из них 6 Почетных железнодорожников. В развитие предприятия особый вклад внесли руководители — Мазуров Г. , Скляров В.В, Битюков С. А., Порошин Ю. А., ветераны труда — Федорищев А. М., Подгорная Е. Д., Колесник И. И., Астафьева В. П., Хондаченко А. М., Герлак Н. И.

Локомотивное депо 
Основано 15 декабря (ст.стиля) 1863 года (по данным Санкт-Петербургского Государственного архива РФ). В актах комиссии, принявшей депо в эксплуатацию, значилось: «Дом для помещения постоянной паровой машины длиной в 6 саженей и шириной в 3 сажени». Находилось депо в том месте, где сейчас располагается Восстановительный поезд. Здание было сложено из дикого камня с наружной окопкой. До 1920 года паровозное депо принадлежало акционерному обществу. На его территории было шесть путей, поворотный круг, склад топлива, экипировочная канава с водоразборной колонкой. Грузовые перевозки осуществлялись сначала паровозами серии «Э», затем в депо Каменоломни стали поступать самые мощные в 30-е годы в Европе локомотивы серии «ФД».

В то время на железнодорожном транспорте гремела слава машинистов-новаторов Петра Кривоноса и Михаила Лунина. Первыми их метод освоили машинисты-каменоломнинцы Кривоносов Г. И., Белан И. Г., Мирошниченко Г. Г., Кузнецов Ф. Я., Носов И. Е., Ялов М. И.

В годы войны нагрузка на железнодорожный транспорт возросла в несколько раз. Нужно было обеспечить фронт всем необходимым и одновременно вывозить эвакуированные заводы, людей, раненых солдат, запасы продовольствия вглубь страны. В 1941 году, выполнив приказ по перевозке хлеба в Батайск, героически погибли машинист Кузнецов Ф. Я. и его помощник Пыльцин А. С. В феврале 1943 года все здания и пути депо были взорваны оккупантами. Фашисты, уходя заявили, что железная дорога начнет функционировать не ранее, как через 10-15 лет. Но уже через 2 недели был пущен механический цех, из него вышел первый восстановленный паровоз. А к концу 1945 года локомотивщики отремонтировали все необходимые для работы цеха. В настоящее время в локомотивном парке депо имеется 16 электровозов и 19 тепловозов. Объём грузоперевозок составляет 157 млн тонно-км в месяц. Локомотивный парк вывозит грузы и выполняет маневровые работы на основных станциях Ростовской области Северо-Кавказской железной дороги — Батайск, Лихая, Усть-Донецк, Новочеркасск, Шахтная, Сулин и другие.

Технико-технологическая база депо позволяет ежемесячно ремонтировать и технически обслуживать 103 единицы локомотивного парка СКЖД.

В различные годы депо возглавляли: Иван Романович Мальцев — кавалер двух орденов «Трудового Красного Знамени», «Почётный железнодорожник»; Ремберг Иван Фёдорович; Афанасьев Дмитрий Сергеевич; Всеволод Григорьевич Родионов — «Почётный железнодорожник»; Вячеслав Александрович Васильев — «Почётный железнодорожник», Конорезов Пётр Георгиевич -«Почётный железнодорожник».

В 1959 году звание Героя Социалистического Труда было присвоено машинисту — инструктору Носову Ивану Елизаровичу, кавалеру многих орденов и медалей.

Всего за годы работы депо звания «Почётный железнодорожник» были удостоены 20 человек, награждены орденами «Трудовой Славы» и медалями «За трудовую доблесть» — 25 человек; «За трудовое отличие» — 11 человек. Среди них ныне здравствующие ветераны и представители славных династий: Юхтов В. Д., Журий И. С., Рудомёткин Л. В., Козменко М. Н., Карманов В. И., Демусенко Л. И., Зуев Л. П., Шутько М. Н., Малико А. В., Толстолуцкий Н. В., Беляев Е. П., Буриченко Ф. В., Веприцкий Н. И., Бурлуцкий П. Е., Еремеева О. В., Пичко В. Ф., Зак В. М., Кружалин Ф. Ф. и семьи Столяровых, Шинкаренко, Фроловых.

Вагонное депо 
Основано в 1923 году на базе паровозного депо, а в 1933 году выделено в самостоятельную структуру. Условия труда и уровень механизации были примитивными. В 1941—1945 годах в тяжелейших условиях войны работниками вагонного депо обеспечивалось снабжение фронта вагонами для эвакуации промышленности. В различные годы депо возглавляли: Жариков П. П., Самойлов Б. П., Белявский В. И. Особое внимание всегда уделялось обновлению производственной базы, увеличению производственных мощностей и техническому перевооружению депо. Коллектив вагонного депо неоднократно занимал призовые места в отраслевом и дорожном соревнованиях. С мая 2005 года вагонное депо преобразовано в ремонтное депо Каменоломни структурного подразделения СКЖД филиала ОАО РЖД.

Сегодня в депо работает 315 человек, неработающих пенсионеров — 471, из них 8 человек «Почётных железнодорожников».

Славная история вагонного депо хранит память о людях, оставивших след в развитии предприятия: Ступине В. Д., Гапоненко П. А., братьях Чеботарёве П. М. и Чеботарёве И. М., братьях Павловских.

Коллектив вагонного депо гордится именами тех, кто сегодня встречает юбилей: Евдокимовым Л. А., Яблоновским И. С., Безверховым Ю.С,, Черепахиной В. Л., Швачкиным А. В., Боровым Н. И., Рыжовым Н. К., Чапаевым Б. И. и многими другими.

НГЧ, Восстановительный поезд. Много славных имён дал стране железнодорожный узел Каменоломни, десятки работников различных служб железнодорожного транспорта вошли в историю посёлка, среди них: Песоцкий Г. Ф., Зуева Л. А., Шармазанянц В. А., Боровой Б. Д., Хмель В. Е.

Образование 
В дореволюционное время на территории хутора Казачьего была образована первая церковно-приходская школа (впоследствии школа № 81). А уже в 1920-е годы она была преобразована в начальную школу. 27 лет в ней проработала Екатерина Николаевна Колбасинская. После окончания четырёх классов незначительная часть детей продолжала учиться в городах Шахты и Новочеркасске, а большинство шли работать на производство или в сельское хозяйство.

Средняя школа № 20 
Открылась в 1936 году. Первым её директором был Протопопов М. Н. В годы ВОВ в школе размещались раненые советские бойцы, некоторые из них умерли и похоронены в центре посёлка в Братской могиле.

В 1943 году директором школы был назначен Потатуев Владимир Степанович, который впоследствии стал «Заслуженным учителем РФ» и в дальнейшем работал заведующим районным отделом народного образования. Директорами школы были: Сафонов А. П., Новиков А. Л., Глазков А. С., Самохин А. А., Дедочева И. Н., Шевченко В. В., Баско А. М., Пастухов А. В., Граненко В. П.

С 1991 года во главе школы Острикова Л. Н., награждённая «Почётной грамотой Министерства образования РФ».

Школа воспитала много замечательных людей. Среди выпускников более 50-ти золотых медалистов. В 1939 году 10 классов средней школы № 20 окончил человек-легенда, гордость Октябрьского района — Герой Советского Союза, полковник в отставке Степан Савельевич Станчев.

Сейчас в школе 496 учащихся, их обучает и воспитывает высококвалифицированный коллектив (51 человек), в котором трудится заслуженный учитель РСФСР Кравец М. Е.., «Отличники просвещения». Среди них Дедочева И. Н., Михайлов В. Ф., Михайлова М. Я., Матвеенко Л. И., Ледовская К. М., Позднякова Ф. А., Тишакова А. Ф., Должкова Н. Я. Сороссовский учитель Супрунова Е. Е.

Средняя школа № 82 
Открыта в 1938 году. Вначале она была семилетней и только в 1954 году стала средней. Первым директором был Козыренко В. Н.

В период оккупации в 1942—1943 годов школа не работала. До 1962 г. её возглавляли: Матвеев П. В., Грудинин А. М. 23 года на этом посту находился Знаменский Александр Николаевич — «Заслуженный учитель РФ», «Почётный железнодорожник». С 1987 года директором школы работает Марусина Любовь Ивановна — отличник народного образования, Почётный железнодорожник. С золотой и серебряной медалью школу окончили 180 человек. Более 2000 выпускников работают на предприятиях железнодорожного транспорта.

Сегодня в школе обучаются 811 учащихся, работают 52 учителя, из них 4 Отличника народного образования — Марусина Л. И., Чеченя Н. В., Урывская Н. В., Тимошенко В. К. и Почётный работник общего образования РФ Новосёлова Н. П.

Среди выпускников школы много замечательных спортсменов — воспитанников «Лучшего тренера Дона» Костюк М. И. и Васина А. В.

В школе № 82 двадцать лет проработал историк, краевед, автор книги «Наша малая родина» и множества публикаций о посёлке Каменоломни Присухин Тимофей Петрович. Не одно поколение воспитали Губская А. И., Сеченов Б. Ф., Шутько В. Г., Смолькина М. С., Швандырева Х. В., Распопов А. Н., Пахомова Ю. П., Малова К. Е., Тимошенко В. К., Перцева Н. С., Павлова Т. А.

Межшкольный учебный комбинат № 4 был создан в 1987 году для трудового и профессионального обучения учащихся 5-11 классов школы № 20 и 9-11 классов школы № 82. Младших школьников обучают пониманию роли труда в жизни общества и отдельного человека. Старшеклассники выбирают для себя профессию по следующим направлениям: токарь, слесарь механосборочных работ, столяр, вышивальщица, художник-оформитель, оператор ЭВМ. На комбинате действуют судомодельный, авиамодельный и другие кружки. Возглавляют инженерно-педагогический коллектив комбината директор МОУ МУК-4 Ястребов С. Я. и заместитель по учебно — воспитательной работе Кучеренко Т. М.

Детские сады 
В посёлке Каменоломни работают 3 детских сада: «Сказка» (основан в 1937 году), «Красная шапочка» (основан в 1962 году) и «Зоренька» (основан в 1970 году). Заведующей первым детским садом в посёлке стала Мисикова Елена Марковна, а первыми воспитателями были Диденко О. И., Кулева З. Н., Тимофеева Н. И., Тебякина В. Ф., Дубовик А. Ф.

За годы существования детские дошкольные учреждения выпустили более 20000 ребят. Сегодня около 500 мальчишек и девчонок получают первые навыки жизни в обществе, развивают свои творческие способности.

Музыкальная школа 
Открылась в Каменоломни в 1968 году на базе ДК «Железнодорожников».

Долгое время бессменным директором школы являлся Кузнецов Михаил Михайлович. Сегодня в школе на 6 отделениях обучаются 250 школьников и работает 24 преподавателя. О хорошем уровне преподавания свидетельствуют Почётные грамоты Министерства Культуры РО, врученные старейшему преподавателю Шумаковой Л. Н., а также Водолагиной Н. А. и Непушкину А. В.

Здравоохранение

Узловая больница 
Создана в 1946 году, как 9-й врачебный участок. В 1959 году ему был присвоен статус больницы и переданы два здания под стационар и поликлинику. В 70-х годах при локомотивном и вагонном депо были открыты пункт переливания крови, здрав пункты и шахтинская линейная амбулатория. В настоящее время Узловая больница имеет протяжённость обслуживания 90 км, включая 24 железнодорожных предприятия. В 1999 году принято в эксплуатацию новое трёхэтажное здание, где разместилась клинико-диагностическая лаборатория, стационар, административные кабинеты.

За безупречный, добросовестный труд работники больницы награждены Правительственными наградами. Звание «Ветеран Труда» имеют 72 человека. Более сорока лет проработали в больнице фельдшеры Шинкаренко Т. Д., Крысалова З. В., Кравцова Р. Г., Попова Т. А.

За последние годы больницу возглавляли Яковлев В. В., Кит И. М., Чернобровкин Г. Ф. и другие. Долгое время больницей руководила Ковалева Анна Александровна. В настоящее время во главе Узловой больницы на станции Каменоломни Мишакина Ираида Анатольевна.

МБУЗ ЦРБ 
Создана в суровом 1944 году. Сначала это была амбулатория, которую возглавила Терентьева Пелагея Григорьевна — «Заслуженный врач РСФСР». В 1949 году в поселке по улице Мокроусова построен роддом. Возглавила его Шалаева И. С. В 1954 году с приходом Кристастурьян Р. А. на базе амбулатории была открыта Центральная районная больница на 20 коек. В разные годы больницей руководили Журавлев В. Ф., Репенко Н. А., Фархутдинов О. М., Пинчук В. А. Первой главной медсестрой больницы была Чернобровкина Р. Р. Около 20 лет на этом месте работала Малико Галина Васильевна. Многие годы в больнице работал Крючков Игорь Григорьевич.

В настоящее время ЦРБ возглавляет «Заслуженный врач Дагестана» Султанова Тамара Владимировна. Всего в больнице работает 681 человек. Врачей — 65, из них 28 имеют квалификационную категорию. Звание «Отличник здравоохранения» носят Подройкина В. В., Полищук Р. Ф., Малико Т. В. и Ляшенко И. П. В больнице работает Кандидат медицинских наук врач-хирург Гецен Г. П. Сегодня ЦРБ — многопрофильный лечебный комплекс, который постоянно развивается и совершенствуется. 4-й год идёт интенсивный капитальный ремонт. За последнее время уже направлено 33 млн рублей капитальных вложений. В 2006 году планируется завершить капитальный ремонт всех объектов ЦРБ. 5 лет при районной больнице работает Восстановительный реабилитационный центр. Кроме того, в посёлке работает РОФОМС (заведующая Крючкова М. Н.)

Культура 
Весной 1920 года молодёжь станции Каменоломни переоборудовала конфискованную бакалейную лавку и склады в первый очаг культуры — клуб. В нём установили генератор и стали показывать немое кино. Вскоре были организованы кружки художественной самодеятельности, появилась хорошая агитбригада, участников которой называли «синеблузниками».

В 1921 году на стадионе построили летний кинотеатр. Так появился второй очаг культуры. В предвоенные годы гордостью поселка стал красавец Дворец культуры железнодорожников, разрушенный оккупантами в годы войны.

После войны долго шло строительство нового ДК и только 3 февраля 1957 года в торжественной обстановке Дворец Культуры на 620 мест был открыт. Начался бурный подъём культурной жизни в поселке. Первым после восстановления ДК художественным руководителем был Гарбузов Н. Д. В клубе работали танцевальные коллективы, агитбригада, хор, эстрадный ансамбль, театральный коллектив. Все районные мероприятия проходили с участием духового оркестра, которым более 40-ка лет руководил Шинкоренко Н. И., а впоследствии — Миронов Д. Г. Участников духового оркестра узнавали на улицах, особенно Долженко В. А., Комаревцева А. Я. и Добычина А. В.

Более 30 лет ДК железнодорожников руководил Комаричев И. С., нынешний председатель Совета ветеранов.

В 1997 году клуб прекратил свою деятельность в связи с пожаром, а в 2002 году обрел третье рождение, преобразившись полностью.

Сегодня районный Дворец Культуры — один из лучших культурных центров не только Октябрьского района, но и Ростовской области. Здесь работают талантливые, творческие специалисты — Клименко Л. В., Анисимова Л. Л., Шубин С. В. Много замечательных песен написали и подарили людям Непушкин А. В. и Боченков А. В. Всегда радует своим творчеством Кузминок Л. И.

Сегодня в РДК работают театр юного зрителя, 28 кружков и клубных формирований, в которых участвуют около 700 жителей поселка, демонстрируются фильмы, проводятся дискотеки. Интересные массовые праздничные мероприятия все больше привлекают внимание не только жителей посёлка, но и соседних городов.

В начале 1960-х в поселке Каменоломни была открыта библиотека. Сегодня Центральную районную библиотеку возглавляет Репенко Т. Ф.

В те же годы Суворов Г. Н. на базе ДК железнодорожников создал музей боевой славы. В 1987 году его директором стал Присухин Т. П. В настоящее время музей расположен в здании райвоенкомата

В 1992 году Министерство Культуры РФ присвоило ему звание «Народный историко-краеведческий музей Октябрьского района».

В 1949 году в приспособленном домовладении начал работать молитвенный дом. Первым священником был Отец Иоанн. В 80-х годах произведена реконструкция и возведены кирпичные стены. В 90-х собранием районных депутатов Свято-Михайловский храм п. Каменоломни признан памятником культуры регионального значения. Сейчас настоятель храма — священник Отец Сергий Яценко.

В 2002 году в центре п. Каменоломни была построена часовня — монумент в память о погибших в необъявленных войнах и в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Строительство единственной часовни велось за счет благотворительных взносов организаций, предприятий и частных лиц. Всего в поселке более 10 памятников и памятных мест.

Спорт 
В 1921 году за речкой молодёжью был построен стадион и заложен большой парк. На стадионе проходили соревнования по футболу, массовые мероприятия, спортивные праздники.

В 1950-е годы в локомотивном депо подобралась дружная футбольная команда. Она считалась одной из лучших на железной дороге. Имя футболиста Василия Беляева было известно всем, а среди шахматистов славился Иван Овсянников. В 1971 году команда «Локомотив» Каменоломни (тренер Колесов Б. И.) стала чемпионом СКЖД и заняла 3-е место во всесоюзных соревнованиях в городе Оренбурге.

В 1975 году Пётр Сулименко (тренер Костюк М. И.) стал 2-м призёром южной зоны России в беге на 800 метров. Впоследствии, оставив большой спорт, он стал играть за команду «Локомотив».

В 1995 году построен первый спортивно-оздоровительный комплекс «Нива». В 1997 году здесь образована футбольная команда ветеранов под тем же названием (тренер Сорокин А. П.), которая стала чемпионом Ростовской области и участвовала в международных турнирах. А детская футбольная команда «Нива» (тренеры Сорокин А. П. и Шайкевич В. С.) стала лидером среди команд Высшей лиги.

В 1990-е годы успешно выступали команды «Локомотив» (тренеры Белявский М. и Конорезов В.), юношеская «Локомотив — Горняк» (тренер Ястребов С. А.).

Со строительством спорткомплекса получили развитие тяжёлая атлетика, волейбол, бокс, тхэквандо. Мастером спорта международного класса по тяжёлой атлетике стала Юлия Муратова, а мастерами спорта России — Олеся Избицкая и Эрик Шавершян (тренер Корнев А. Г.). Мастером спорта РФ в тхэквандо — Подласенко Владимир. Ветеран — марафонец, мастер спорта Николай Алексеевич Нечаев многие годы становился лидером в международных соревнованиях в городе Москве. Он всегда был и остается хозяином спортивной рубрики в районной газете. Фактически заново возродилось шахматное движение в райцентре. Шахматисты под руководством Даштамирова С. С. неоднократно занимали призовые места в областных соревнованиях.

Многие годы начальником ОВД работал полковник милиции, двукратный чемпион мира и Европы по тяжёлой атлетики Бессонов Г. В.

На базе спорткомплекса «Нива» в 2005 году создана Детско-юношеская спортивная школа под эгидой Министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

Население

Известные люди 
 Присухин, Тимофей Петрович (1925—2002) — участник Великой Отечественной войны, педагог, краевед, автор книг.

Экономика 
Социальная инфраструктура Каменоломни обустроена и активно развивается. Здесь расположены службы социальной защиты и страхования граждан, работает отделение пенсионного фонда. Для оказания юридической помощи населению работают нотариальная контора и юрисконсульт. В январе 1992 года образован Центр занятости населения. В 2003 году после ремонта введено в эксплуатацию здание ИМНС. В райцентре расположены 28 отряд ППС и милиция, прокуратура и районный суд.

Финансовая система райцентра неразрывно связана с деятельностью Октябрьского отделения Сбербанка РФ № 5410. Первая сберегательная касса была открыта ещё в 1944 году.

В 1995 году по инициативе управляющей сбербанком Соломатиной Александры Васильевны введено в эксплуатацию современное здание ОСБ № 5410, где разместилось управление всеми районными и поселковыми подструктурами. А в 2003 году произошло объединение всех местных отделений Сбербанка РФ с шахтинскими. Центральное управление было решено организовать в Каменоломни.

Сейчас Октябрьское ОСБ № 5410 является крупнейшим кредитно-финансовым учреждением Октябрьского района и постоянно наращивает объёмы финансовых операций. Управляет банком Самовалова Татьяна Васильевна.

В 1940-х годах для поддержки сельхозпроизводителей в посёлке открыто отделение Госбанка. Сегодня Россельхозбанк имеет стопроцентный капитал Правительства РФ, занимается обслуживанием юридических и физических лиц. Основной вид деятельности — кредитные операции. Долгое время кредитным инспектором работала Белоусова Мария Иосифовна. Около 40 лет жизни отдала банку главный бухгалтер Иртуганова Александра Михайловна. С 1993 года Управляющий Россельхозбанком Пичко Валерий Филиппович.

Весомый вклад в экономику посёлка вносят современные муниципальные и частные предприятия МП «Промтрансснаб» (руководитель Пущеленко В. Г.), МП ЖКХ (руководитель Галицкий А. М.), МУ РСУ (руководитель Бондарев В. В.), МП «Водоканал»(руководитель Минченко А. Н.), УФПС (руководитель Юршин Г. М.), Узел электросвязи (руководитель Чаленко В. Г.), База «Мишель-Алко»(руководитель Ванеев В. Ш.), ЗАО «Сервис-связь» (руководитель Пшеничников С. Ю.), ООО «Тест» (руководитель Богданов В. Д.), ООО «Автосервис» (руководитель Ильенко А. Б.), ООО «Виброблок» (руководитель Бедрягин Н. И.), ООО «Мега» (руководитель Бичахчян А. Т.), ООО «Век» (руководитель Крутько В. Е.) и другие.

В конце 1980-х − начале 1990-х годов в поселке зародился малый бизнес. Сегодня в поселке работают около 500 частных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Малый бизнес — важная и самая прогрессирующая часть экономики поселка и всего района.

Транспорт

Железнодорожный транспорт 
На территории поселка имеются предприятия железнодорожного транспорта:
 железнодорожная станция Каменоломни Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги ОАО РЖД
 вагонное ремонтное депо Каменоломни
 сервисное локомотивное депо Каменоломни филиала «Северо-Кавказский» ООО «ЛокоТех-Сервис»

Автомобильный транспорт 
Вблизи посёлка Каменоломни проходят автомагистрали федерального значения «Ростов—Москва», «Ростов—Харьков». Они связывают центральные регионы России с субъектами Южного и Северо-Кавказским федеральными округами и странами СНГ, а также портами Чёрного, Азовского и Каспийского морей. Кроме автострад федерального значения, вблизи посёлка проходят автодороги регионального и местного значения «Шахты—Каменоломни», «Шахты—Усть-Донецк», «Шахты—Владимировка», «Шахты—Новочеркасск».

Социальная сфера 
В посёлке работает центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов (руководитель Шмелёва Е. П.). В 1999 году был открыт областной социальный приют «Огонек». (руководитель Герман Г. М.)

Здравоохранение 
МБУЗ «Центральная районная больница Октябрьского района Ростовской области» со стационаром на 300 коек и отделениями: поликлиническим на 330 посещений в смену, хирургическим, гинекологическим, неврологическим, детским, терапевтическим, анестизиолого-реанимационным, восстановительного лечения, кардиологическим.

Образование 
 Гимназия № 20
 Лицей № 82
 детский сад № 30 «Зоренька»
 детский сад № 42 «Сказка»
 детский сад № 45 «Ласточка»
 Детско-юношеская спортивная школа Октябрьского района
 Центр внешкольной работы
 Межшкольный учебный комбинат

Культура, искусство и спорт 
 Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дом Культуры»
 МУК Межпоселенческая центральная библиотека Октябрьского района
 Детская школа искусств Октябрьского района
 Водноспортивный оздоровительный комплекс «Каменоломни», включающий плавательный бассейн, тренажёрный зал, зал для занятия фитнесом, зал настольного тенниса

Отдых и туризм 
В посёлке Каменоломни расположена гостиница «Кава Ди Пьетра».

СМИ 
Районные СМИ также размещаются в поселке Каменоломни. Районная газета родилась в далеком 1939 году и называлась «Знамя Октября». С 1991 года — это газета «Сельский вестник»(главный редактор Ивасенко В. П.)

В 1992 году появилось и районное телевидение. Первым руководителем был Пешков Виктор Яковлевич. Сегодня телекомпанию «Видеотон» возглавляет Полумиенко О. И.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Администрация посёлка Каменоломни
 
 Портал посёлка Каменоломни

Населённые пункты Октябрьского района (Ростовская область)
Посёлки городского типа Ростовской области
Районные центры Ростовской области